Das Dameneinzel der US Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Kim Clijsters, die jedoch in diesem Jahr verletzungsbedingt nicht antreten konnte.

Das Finale gewann Samantha Stosur in zwei Sätzen gegen Serena Williams. Dies war der erste Grand-Slam-Titel im Einzel für die Australierin und ihr fünfter Erfolg insgesamt.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2011